Die Tschechische Eishockey-Ruhmeshalle () ist die nationale Eishockey-Ruhmeshalle Tschechiens. In dieser werden Spieler, Trainer, Funktionäre und andere Personen geehrt, die sich um den Eishockeysport in Tschechien sowie in dessen Vorgängerstaat Tschechoslowakei verdient gemacht haben.

Geschichte 
Die Ruhmeshalle befindet sich in der tschechischen Hauptstadt Prag im Einkaufszentrum Galerie Harfa in der Nähe der O₂ Arena. Sie wurde anlässlich des 100. Geburtstages des tschechischen Eishockeyverbands Český svaz ledního hokeje (ČSLH) am 4. November 2008 gegründet. Es gab 41 Gründungsmitglieder, die von einem Gremium unter Vorsitz von Karel Gut ausgewählt wurden. Gegenwärtig werden neue Mitglieder von einem Komitee um Bedřich Ščerban ausgewählt. Diese Gruppe berät auch den ČSLH.

Am 19. Dezember 2013 wurden bei dem Länderspiel Tschechien gegen Finnland in der O₂ Arena in Prag als neue Mitglieder Josef Dovalil, Arnold Kadlec, Bohumil Prošek und Bedřich Ščerban offiziell in die Síň slávy českého hokeje aufgenommen.

Die Neuaufnahmen für das Jahr 2014 fanden am 18. Dezember statt. Die vier neuen Mitglieder Jan Havel, František Ševčík, Ladislav Šmíd und Luděk Brábník wurden offiziell, im Rahmen des Länderspiels Tschechien gegen Schweden in der Prager O₂ Arena, aufgenommen.

Die Neuaufnahmen für das Jahr 2015 wurden am 17. Dezember des Jahres vor dem Länderspiel der Tschechen gegen Finnland beim Channel One Cup 2015 aufgenommen. Die vier Geehrten sind Jan Hrbatý, Jiří Kučera, Robert Lang und Pavel Křížek.

Am 3. November 2016 wurden vier neue Mitglieder aufgenommen. Die Neuaufnahmen waren Vladimír Bednář, Josef Paleček, Jaroslav Špaček und der Schiedsrichter Quido Adamec.

Am 13. Dezember 2017 wurden die Spieler Jaroslav Benák, Luděk Čajka, Stanislav Prýl und der frühere Mannschaftsarzt der tschechoslowakischen Nationalmannschaft, Dr. med. Otto Trefný, aufgenommen. Die Ehrung fand in der Ruhmeshalle, vor dem Eröffnungsspiel des Channel One Cup 2017 zwischen Tschechien und Finnland in der benachbarten O₂ Arena, statt. Benák und Trefný nahmen persönlich an der Veranstaltung teil. Für Čajka und Prýl nahmen Angehörige die Plakette entgegen.

Am 22. Januar 2019 wurden die Spieler Roman Hamrlík, Martin Ručínský, Oldřich Válek sowie der Trainer Zdeněk Uher aufgenommen. Am 12. Dezember des Jahres gab es in Prag vier weitere Aufnahmen in die Ruhmeshalle. Die Spieler Milan Hejduk, Radoslav Svoboda und Jiří Šlégr sowie der Masseur Miroslav Martínek fanden Einlass in den Kreis der Geehrten.

Am 16. Dezember 2021 wurden vier weitere Eishockeyspieler in die Ruhmeshalle aufgenommen. Vladimír Vůjtek senior und Jaromír Meixner sowie postum Stanislav Sventek und Čeněk Pícha wurden in der O₂ Arena vor einem Länderspiel gegen Finnland geehrt. Sie sind die Mitglieder 139 bis 142. 

Vier weitere neue Mitglieder fanden am 14. Dezember 2022 Eingang in die Ruhmeshalle. Der Torwart Petr Bříza, die beiden Flügelspieler Patrik Eliáš und David Moravec sowie der Journalist Aleš Procházka wurden in einer feierlichen Zeremonie in der Ruhmeshalle aufgenommen.

Mitglieder der Ruhmeshalle 
Momentan sind in der Hall of Fame 146 Mitglieder vertreten.

 Fett = Gründungsmitglied

Weblinks 

 sinslavycslh.cz: Website der Ruhmeshalle (tschechisch, englisch)
 galerieharfa.cz: Die tschechische Eishockey-Ruhmeshalle auf der Website des Einkaufszentrum Galerie Harfain (tschechisch)

Einzelnachweise 

 
Eishockey-Ruhmeshalle
Gegründet 2008